Kamersymfonie nr. 4 (Milhaud) of Dixtuor à cordes of 4e kleine symfonie, compositie van Darius Milhaud (opus 74)
Kamersymfonie nr. 4 (Weinberg), compositie van Mieczysław Weinberg (opus 153)
Kamersymfonie nr. 4 (Ichmouratov), compositie van Airat Ichmouratov (opus 35A)